Wooded Island kan syfta på:

Geografi

Australien 
1 Wooded Island (ö i Australien), Western Australia, >

Kina 
2 Woody Island (ö i Kina), 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar